Мора́льный (этический) абсолюти́зм ( – безусловный) — утверждение о существовании только одного источника нравственных норм, значимость которых признается универсальной и ничем не ограниченной.

Моральный абсолютизм соответствует убеждению, что существуют абсолютные стандарты, которые можно использовать для разрешения вопросов морали, и что определенные действия правильны или неправильны независимо от их контекста.

Моральный абсолютизм противопоставляется учению об относительности морали (моральному релятивизму). Относительность морали соответствует убеждению, что моральные истины варьируют в зависимости от социального, культурного, исторического или личностного контекста, а также от ситуативной этики, что фактически обозначает зависимость моральности действия от его контекста.

Согласно моральным абсолютистам, моральные законы являются составной частью законов Вселенной, природы человека и воли или характера Бога, или какого-либо другого фундаментального источника. Моральные абсолютисты рассматривают действия как моральные или аморальные в своей сути. Например, моральный абсолютист может рассматривать рабство, войну, диктатуру или смертную казнь, или насилие над женщинами и детьми как абсолютно и бесспорно аморальные вещи, независимо от верований и целей культуры, в которой они проявляются.

В некоторых исключениях, моральный абсолютизм ограничивается до убеждения, что действия моральны или аморальны независимо от обстоятельств, в которых они могут происходить. Ложь, например, всегда рассматривается в таком случае как аморальный поступок, даже если ложь была использована, чтобы совершить какой-то другой хороший поступок (например, спасение жизни). Эта редкая разновидность морального абсолютизма может быть контрастирована с моральной последовательностью — точкой зрения, что моральность поступка зависит от контекста или последствий этого поступка.

Современная теория прав человека представляет собой форму морального абсолютизма, обычно основанного на мнении о природе человечества и его сущности. Одна такая теория была создана Джоном Ролзом в его «Теории справедливости».

Этический абсолютистский взгляд на нравственность получает развитие ещё в древности. Сократ, Платон, Евклид Мегарский трактуют добро как абстрактную, вечную идею, противоположную всему изменчивому и обусловленному в материальном мире вещей.

Ссылки 
 Судаков А. К. Абсолютизм и релятивизм // Этика: Энциклопедический словарь. — М.: Гардарики, 2001. — С. 9-10.

Нормативно-этические теории